Лос Нидос има више значења:

 Лос Нидос (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Нидос (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Нидос (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Нидос (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лос Нидос (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику